Геликония () — может означать:

 Геликония — род травянистых растений.
 Геликония — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Антьокия.

См. также 
  — мотыльки семейства Xyloryctidae.
  — мотыльки семейства Erebidae.
 Heliconia Press — канадская книжная издательская и телевизионная компания, основанная .
 «» () — серия научно-фантастических книг британского писателя Брайана У. Алдисса.